Lacy peut faire référence à :

Personnes

 Lacy Barnes-Mileham (1964-), un lanceur de disque américain,
 Alan J. Lacy, un homme d'affaires américain,
 Benjamin W. Lacy (1839-1895), un juriste américain,
 Bill Lacy, un cadre politique américain,
 Bill N. Lacy, un architecte américain,
 Bo Lacy (1980-), un joueur de football américain,
 Danny Lacy, curator australien,
 David Lacy, un théologien écossais,
 Ed Lacy (1911-1968), un écrivain américain,
 Eddie Lacy (1990-), un joueur de football américain,
 Elizabeth B. Lacy (1945-), un juriste américain,
 François Maurice de Lacy (1725-1801), un feld marshal autrichien,
 Harriette Deborah Lacy (1807-1874), une actrice anglaise,
 Henri de Lacy (1251-1311),  comte de Lincoln
  dont 
Hugues de Lacy (1020-1049), un noble normand,
 Hugh De Lacy (1910-1986), un homme politique américain,
 Hugh de Lacy (1919-1979), joueur de rugby à XV irlandais,
 Jake Lacy (1985-), acteur américain
 Jeff Lacy (1977-), boxer américain,
 Jennifer Lacy (1983-), un américain basketball joueur
 Jerry Lacy (1936-), un acteur américain de soap opera,
 Kerry Lacy, un ancien joueur de baseball,
 Lee Lacy (1948-), un joueur baseball américain,
 John Len Lacy (1900-1998), un membre de la chambre des représentants de Louisiane,
Luis Lacy y Gautier (1772-1817), militaire espagnol,
 Michael Rophino Lacy (1795-1867), un musicien irlandais,
 Onawa Lacy (1982-), une reine de beauté américain,
 Paul Eston Lacy (1924-2005), un pathologiste américain,
 Peter de Lacy (1678-1751), un commandant russe,
 Philippe De Lacy (1917-1995), un enfant-acteur de l'ère du film muet,
 Preston Lacy (1969-), un acteur américain,
 Scott Fitzgerald Lacy (1966-), un photographe américain,
 Sterling Byrd Lacy, un homme politique américain,
  dont 
 Steve Lacy (1934-2004), un saxophoniste de jazz américain,
 Steve Lacy (1998-), musicien et producteur américain;
 Suzanne Lacy (1945-), une artiste américaine,
 Tania Lacy (1965-), un comédien australien,
 Thomas Hailes Lacy (1809-1873), un acteur britannique, écrivain de théâtre, directeur de théâtre, vendeur de livre,
 Venus Lacy (1967-), un joueur basketball américain,
 William Lacy (-1582), un martyr anglais,
 William H. Lacy (1945-), un homme d'affaires américain,

 Famille de Lacy, famille de barons anglo-normands

Toponymie 

 Kingston Lacy, une maison et un domaine du Dorset en Angleterre,
 Lacy-Lakeview, une localité du comté de McLennan au Texas aux États-Unis,

Voir aussi
 Lacy Baronets
 Lacey
 LacY